"Maria Vergine e Madre, Riconciliatrice di tutti i popoli e nazioni", è l'appellativo con cui i cattolici venerano Maria in seguito alle apparizioni che avrebbe avuto, a partire dal 1976, María Esperanza de Bianchini, a Finca Betania, in Venezuela.

Storia delle apparizioni
Nello stato venezuelano di Miranda, presso la città di Cúa, capoluogo della Municipalità di Urdaneta, si trova il piccolo villaggio di Finca Betania, a circa 65 km da Caracas.

Qui, a partire dal 25 marzo 1976, María Esperanza de Bianchini, madre di sette figli, attualmente riconosciuta Serva di Dio, avrebbe avuto delle apparizioni della Vergine Maria, accompagnate da presunti miracoli eucaristici e guarigioni miracolose.

María Esperanza avrebbe anche ricevuto, a partire dall'età di cinque anni, dopo essere guarita da una gravissima malattia, doni mistici, tra i quali rivelazioni celesti, profezie, la capacità di leggere nei cuori e nella mente e il dono di ottenere guarigioni; inoltre avrebbe ricevuto anche il dono delle stigmate, che apparivano il Venerdì Santo.

La prima apparizione mariana sarebbe avvenuta su un albero vicino a un ruscello: insieme alla veggente c'erano circa ottanta persone, che non videro la Vergine ma assistettero a fenomeni luminosi. Successivamente, il 22 agosto, la Madonna avrebbe chiesto la costruzione di una croce, mentre il 25 marzo 1978 la Vergine sarebbe stata vista da quindici persone, insieme al "miracolo del sole" come era avvenuto a Fatima.

Il 25 marzo 1984 Maria sarebbe apparsa sulla locale cascata a più di centocinquanta persone, e successivamente si sarebbe manifestata con maggiore frequenza, soprattutto il sabato, la domenica e in occasione delle ricorrenze mariane. Il vescovo del luogo ha affermato che le apparizioni sarebbero occorse complessivamente a un numero compreso tra cinquecento e mille persone.

Il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica
Il 21 novembre 1987, dopo più di 10 anni di indagini, il vescovo Pio Bello Ricardo ha dichiarato che "le apparizioni sono autentiche e di natura soprannaturale" ed ha approvato il santuario appositamente realizzato.

Note

Bibliografia
Gottfried Hierzenberger, Otto Nedomansky, Tutte le apparizioni della Madonna in 2000 anni di storia, Piemme, 1996
 Betania, a little piece of Heaven on Earth, Betania Foundation, Venezuela, 1990
 Maria Esperanza, Messenger of Reconciliation, Betania Foundation, Venezuela, 2004

Voci correlate
Maria (madre di Gesù)
Apparizioni e altre manifestazioni mariane
Miracolo eucaristico
Miracolo eucaristico di Finca Betania

Collegamenti esterni

Apparizioni mariane